Dabendorf ist der Name folgender Orte:

 ein Gemeindeteil der Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg; siehe Dabendorf (Zossen)
 ein Ort im Kanton Zürich
 Dabendorf bei Leobschütz